Ceiling (engl. für ‚Decke‘) bezeichnet:
 Hauptwolkenuntergrenze, meteorologischer Begriff
 , mathematische Funktion; siehe Abrundungsfunktion und Aufrundungsfunktion